Aleksandr Mienszykow
 Aleksandr Mienszykow (1787–1869)

Zobacz też 
 Aleksandr Mieńszykow
 Aleksandr Mieńszczikow